Útěchovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Útěchovice, Gemeinde im Okres Pelhřimov
Útěchovice pod Stražištěm, Gemeinde im Okres Pelhřimov
Útěchovice, Ortsteil von Hamr na Jezeře, Okres Česká Lípa